Stay Down (singel Ruff Ryders)
 Stay Down (singel Mary Jane Blige)